XXVI Mistrzostwa Ameryki Południowej w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbyły się w brazylijskim mieście Lages między 14 a 18 września 2005 roku.

Tytułu sprzed dwóch lat bronili Brazylijczycy (odnieśli 19 kolejnych zwycięstw) i to oni po raz kolejny zdobyli mistrzostwo. Był to dwudziesty piąty złoty medal mistrzostw Ameryki Południowej w historii brazylijskiej siatkówki.

Mistrz Ameryki Południowej otrzymał prawo do gry o Puchar Wielkich Mistrzów 2005.

System rozgrywek 
Sześć reprezentacji znajdujących się w jednej grupie rozegrało ze sobą mecze w systemie każdy z każdym. Drużyna, która po rozegraniu wszystkich spotkań miała najwięcej punktów, zdobyła tytuł mistrzowski.

O kolejności w tabeli decydowały kolejno: 
 liczba punktów,
 stosunek małych punktów,
 stosunek setów.

Drużyny uczestniczące

Hala sportowa

Turniej

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona CSV.

2005 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Ameryki Południowej w piłce siatkowej
2005 w Brazylii
Piłka siatkowa w Brazylii